Cassios est un combattant, adversaire de Seiya pour l'obtention de l'armure de Pégase. Il mesure entre 2,50 et 3 mètres et est bien plus fort physiquement que Seiya mais il ne parvient à contrôler sa cosmo-énergie qu'avant de mourir, ce qui explique que ce soit Seiya qui ait remporté l'armure.

Pendant la bataille du sanctuaire, il s'interpose entre Aiolia et Seiya dans la maison du Lion pour sauver ce dernier. En effet, Aiolia, sous l'emprise du Grand Pope par l'illusion démoniaque, attaque à tout-va et ne redeviendra lui-même que lorsqu'il aura tué un adversaire de ses propres mains. Le sacrifice de Cassios n'est dû qu'à l'amour de Shaina pour Seiya car, s'il ne s'était pas sacrifié et si Seiya avait péri sous les coups d'Aiolia, elle ne s'en serait jamais remise. Cassios aime trop Shaina et préfère se tuer plutôt que de la voir souffrir éternellement. Cet acte de courage permettra aux Chevaliers de Bronze de continuer leur progression à travers le Sanctuaire.

Techniques 

 Épaulement sanguinaire (nom donné dans les bonus dvd)

 Étranglement sanguinaire (nom donné dans les bonus dvd)

Voix 

Sa voix japonaise fut celle de Banjo Ginga. Dans la version française, c'était Marc François (épisode 2), Sylvain Lemarie (jeu vidéo) et Henry Djanik.

Personnage de Saint Seiya